Quemado – centro abitato del Texas
Quemado – comunità non incorporata del Nuovo Messico
Palacio Quemado – palazzo presidenziale in Bolivia